Konkurencja halfpipe mężczyzn w snowboardzie na Zimowej Uniwersjadzie 2013 została rozegrana 16 (kwalifikacje) i 17 grudnia (półfinały i finały). Złotym medalistą został reprezentant Hiszpanii Rubén Verges. 

W konkurencji tej startował jeden reprezentant Polski, Piotr Gryzło, który został sklasyfikowany na 13. miejscu.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Snowboard na Zimowej Uniwersjadzie 2013